Наталья Шереметьевская:
 Шереметьевская, Наталья Евгеньевна (1917—2013) — балерина Малого театра, балетовед и сценарист.
 Шереметьевская, Наталья Сергеевна (1880—1952) — супруга российского императора Михаила II.